Ringling steht für:
 Ringling Brothers Circus, 1884 von den Ringling-Brothers in den Vereinigten Staaten gegründeter Zirkus

Ringling ist der Familienname folgender Personen:
 John Ringling (1866–1936), auch: Johan Nicholas Rüngeling, der bekannteste der sieben Ringling-Zirkus-Brüder in den USA

Ringling ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ringling (Oklahoma) 

Siehe auch:
 Ringlin